Wąsosz kan syfta på:

 Wąsosz, Nedre Schlesiens vojvodskap, stad och kommun i Powiat górowski, Nedre Schlesiens vojvodskap i sydvästra Polen.
 Wąsosz, Podlasiens vojvodskap, ort och kommun i Podlasiens vojvodskap i östra Polen.